Пандуровић је српско презиме. Оно се може односити на:
 Горан Пандуровић (1963), бивши југословенски и српски фудбалски голман
 Драгиша Пандуровић (1885—1951), српски дивизијски генерал
 Драгиша Пандуровић Гиле (1953), српски је сатиричар и текстописац
 Сима Пандуровић (1883—1960), српски песник, естетичар, есејиста, критичар, драматичар и преводилац

Референце 

Српска презимена